Єрменонві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 80 км на північ від Орлеана, 16 км на північний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 231 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 600,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Єрменонвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Єрменонвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Єрменонвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Єрменонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Єрменонвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар